Kirsta kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kirsta (vid Iso-Vehanen, Nystad), Egentliga Finland, 
 Kirsta (vid Pitkäluoto, Nystad), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar